Ivanyik Dávid (Kazincbarcika, 2006. október 15. –) U14-es világkupa-győztes magyar válogatott tekéző, a Zengő Alföld Szegedi TE játékosa.

Pályafutása 
Serdülő korában kezdett tekézni a Kazincbarcikai Vegyész TSE csapatánál az ottani edzők keze alatt. 2021-ben a szlovéniai Kamnikban 2-szeres U14-es világkupa-győztes lett a magyar válogatottal. A világverseny után nevelőegyesületétől átigazolt a Zengő Alföld Szegedi TE gárdájába, ahol az ifjúsági csapatban kapott helyet. 2021-ben az U14-es kategóriában az Év játékosának választottak.

Jegyzetek

Források 
 
 

Magyar tekézők
2006-ban született személyek
Élő személyek
Kazincbarcikaiak